

Persone
 Alberto Orlandi (1973) – hockeista su pista italiano
 Andrea Orlandi (1984) – calciatore spagnolo
 Carlo Orlandi (1910-1983) – pugile italiano
 Carlo Orlandi (1967) – rugbista a 15, allenatore di rugby e dirigente sportivo italiano
 Cesare Orlandi (1734-1779) – scrittore e storico italiano
 Deodato Orlandi (1260-1330) – pittore italiano
 Emanuela Orlandi (1968) - ragazza italiana vittima di un caso di cronaca nera
 Ferdinando Orlandi (1774-1848) – compositore e insegnante italiano
 Flavio Orlandi (1921-2009) – politico italiano
 Giulia Orlandi (1987) – calciatrice italiana
 Guido Orlandi (1265-1333/1338) – poeta e politico italiano
 Juan Pablo Orlandi (1983) – rugbista a 15 argentino
 Luigi Orlandi (1909-2002) – partigiano e politico italiano
 Maurizio Orlandi (1953) – calciatore italiano
 Nello Orlandi (1930) – calciatore italiano
 Nevio Orlandi (1954) – allenatore di calcio italiano
 Nicoletta Orlandi (1961) – politica e magistrato italiano
 Nora Orlandi (1933) – cantante, compositrice e pianista italiana
 Oberdan Orlandi (1929-1995) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Orlando Orlandi (1875-1935) – pubblicitario italiano
 Orlando Orlandi Posti (1926-1944) – antifascista e partigiano italiano
 Pellegrino Antonio Orlandi (1660-1727) – storico dell'arte italiano
 Rafael Orlandi (...) – allenatore di calcio argentino
 Rita Orlandi Malaspina (1937-2017) – soprano italiano
 Sergio Orlandi (1941) – calciatore italiano
 Toni Orlandi (1940) – attore e doppiatore italiano
 Vittorio Orlandi (1938) – cavaliere italiano

Altro
 Orlandi – famiglia nobile italiana
 35324 Orlandi – asteroide
 Carrozzeria Orlandi di Brescia – carrozzeria automobilistica italiana
 Carrozzeria Orlandi di Modena – carrozzeria automobilistica italiana

Pagine correlate
Orlando